Iglesia de peregrinación puede referirse a:
Cualquier iglesia vinculada a una peregrinación o romería.
Planta de peregrinación, típica de las iglesias del Camino de Santiago (véase planta de cruz latina).